ВОС — Всеукраїнське об'єднання «Свобода».
 Вос — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Альє.

Вос як фламандське прізвище 
 Мартен де Вос (1532–1603) — антверпенський художник, предстаник стилю маньєризм. Відвідав Італію, працював у Антверпені. Створював біблійні картини.
 Корнеліс де Вос (1584–1651) — фламандський художник доби бароко. Створював портрети, картини на міфологічні і біблійні теми.
 Пауль де Вос (1590–1678) — молодший брат художника Корнеліса де Воса, спеціалізувався на мисливських сценах та зображенні тварин.
 Йоган де Вос, молодший брат художника Корнеліса де Воса, другорядний художник.
 Маргарет де Вос — сестра художника Корнеліса де Воса, дружина відомого антверпенського художника-анімаліста Франса Снейдерса (1579–1657).
 Симон де Вос (1603–1676) — фламандський художник доби бароко, спеціалізувався на побутових сценах. Не був родичем Корнеліса де Воса.

Посилання